Amazonka je lahko:

 reka v Južni Ameriki - glej Amazonka
 pripadnica mitološkega ljudstva bojevnic - glej Amazonka (mitologija)